Eleonora van Engeland (Windsor Castle, 18 juni 1269 - Gent, 29 augustus 1298) was een dochter van koning Eduard I van Engeland.

Biografie 
Eleonora van Engeland werd geboren als de dochter van Eduard I van Engeland en diens eerste vrouw Eleonora van Castilië. Gedurende de periode dat haar ouders op kruistocht waren kreeg ze een goede band met haar grootmoeder Eleonora van Provence. Ze was lange tijd verloofd met Alfons III van Aragon, maar vanwege dat hij onder een interdict stond zou het huwelijk echter nooit doorgang vinden. Na diens overlijden werd ze vervolgens uitgehuwelijkt aan Hendrik III van Bar met wie ze in 1293 trouwde.

Kinderen 
Ze kreeg uit haar huwelijk met Hendrik III van Bar ten minste twee kinderen:
Eduard (-1336), graaf van Bar
Johanna (-1361), gehuwd met John de Warenne
Volgens historicus Kenneth Patton zou ze nog een dochter hebben gekregen, namelijk Eleonora die met een Welshmen Llywelyn ap Owain gehuwd zou zijn.

Voorouders

Bronnen 
 (2011): Historical Dictionary of the British Monarchy, Scarecrow Press.
 (1997): Edward I, Yale University Press.

Huis Plantagenêt
Persoon in de 13e eeuw